Splinter (voorwerp), een scherpe snipper van bijvoorbeeld hout of metaal
 Splinter (bridge), een biedconventie bij het kaartspel bridge
 Splinter (band), een Nederlandse rock band, bijbehorende acts zijn Deep Purple, Black Sabbath etc.
 Splinter (duo), een Britse band
 Splinter (voornaam), een Nederlandse jongensnaam
 Splinter (familienaam), een familienaam
 Splinterpartij, een kleine politieke partij of groepering, vooral een die zich afgesplitst heeft van een andere
 Splinter (politieke partij), een Nederlandse politieke partij opgericht in 2020
 Splinter (The Offspring), een album van The Offspring

Personen en personages 
 Arno Splinter, een Nederlands voetballer
 Christiaan Splinter, een Nederlands schaker, broer van Suze Splinter
 Suze Splinter, een Nederlands schaakster en harpiste
 Splinter, pseudoniem van cartoonist Paul Kusters
 Splinter (Teenage Mutant Ninja Turtles), een personage uit de strips, films en tv-series van de Teenage Mutant Ninja Turtles
 Splinter Chabot, Nederlands schrijver, programmamaker en tv-presentator

Films
 Splinter (2006), een film uit 2006
 Splinter (2008), een horrorfilm uit 2008